Trattner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Trattner, (* 1966), österreichischer Schlagzeuger und Sänger
 Gilbert Trattner (* 1949), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Josef Trattner (* 1955), österreichischer Künstler
 Jürgen Trattner (* 1969), deutscher Eishockeyspieler
 Thomas von Trattner (1717–1798), österreichischer Buchdrucker und Verleger
 Walter I. Trattner (Walter Irwin Trattner; * 1936), US-amerikanischer Historiker 
 Wolfgang Trattner (1941–1999), deutscher Jazztrompeter

Siehe auch:
 Trattnerhof, Gebäude in Wien, siehe Graben (Wien) #Freisingerhof und Trattnerhof